Питбайк () — это разновидность мини-мотоцикла, пригодного для внедорожной (эндуро, мотокросса) или дорожной (например стантрайдинг, супермото) езды в зависимости от комплектации.

История появления термина 

История питбайков прошла эволюцию от обычного велосипеда до полноценного мотокроссового мини-мотоцикла. Такое понятие как «питбайк» появилось впервые в США. Механики, персонал или сами гонщики использовали подручное транспортное средство для перемещения по пит-лэйну или территории трассы во время подготовки к заездам и во время гонки. Чаще всего таким средством оказывался велосипед. Например, были весьма популярны велосипеды Schwinn Sting-Ray, поскольку являлись довольно компактными, но достаточными для того, чтобы на них мог перемещаться взрослый человек. Отсюда и пошло название «питбайк» — то есть буквально «велосипед для технического бокса».

Появление мини-мотоциклов на рынке США в 50-60-е годы стало одной из возможностей заменить подручную не быструю велотехнику в пит-боксах на более скоростную. Классические питбайки тех годов представляли собой примитивно сконструированные мотоциклы с отсутствовавшей подвеской и импровизированными тормозами. Как правило на первых мини-мотоциклах использовался двигатель «Бриггс & Стрэттон» (3HP ), мощность которого не превышала 5 лошадиных сил.

В середине 60-х в США появилась Honda Super Cub 50, дорожный городской малокубатурный мотоцикл, с которой и началось всеобщее распространение японской мототехники благодаря высокой надёжности. Её 4-тактный горизонтально расположенный двигатель в настоящее время — основа для большинства современных питбайков.

В 80-х годах стандартным транспортным средством в автомобильных пит-боксах была  — легкий и довольно быстрый скутер, имевший двухтактный 50-кубовый двигатель и электростартер. Как и большинство двухтактников модель в итоге не прижилась в связи с большим количеством содержания вредных веществ в отработанных газах, дымностью и шумностью выхлопа.

Для обслуживания кроссовых трасс также использовалась подручная техника. В 1968 году в США появился первый маленький мотоцикл, созданный для передвижения по бездорожью, — Honda Z50 Mini Trail (в Японии первая модификация выпускалась с 1961 года). Небольшой размер этого мотоцикла позволял размещать его в любом трейлере, что было крайне удобно для перевозки его к территории трассы. С тех пор эта, ставшая очень популярной, модель неоднократно обновлялась. Во многих странах она известна как «Monkey Bike» (мотоцикл был настолько мал, что человек сидя на нём имел позу с высоко поднятыми коленями, что выглядело немного по-обезьяньи). Модели, выпущенные до 1970 года, без заднего амортизатора, являются на настоящий момент раритетом и высоко оцениваются коллекционерами.

Приобретающие всё большую популярность питбайки стали уже в конце 60-х годов массово поступать в розничную торговлю. Подходили они и детям, которым хотелось иметь мини-копию «взрослого» мотоцикла.

Наконец, в 1999 году появилась  — полноценный мини-мотоцикл, преемник Honda Z50, пригодный для кроссовой трассы. Он также имеет 4-тактный 50-кубовый двигатель.

Таким образом, в настоящее время термин «питбайк» может использоваться в двух значениях: в первоначальном — как «транспортное средство для технических боксов», и в заново сформированном — как «мини-мотоцикл, пригодный для соревнований по внедорожным и дорожным видам мотоциклетного спорта».

Характеристика питбайков 
Основное отличие питбайка от других мотоциклов - двигатель типа Honda Cub с горизонтальным расположением цилиндра и воздушным, воздушно-масляным охлаждением .

Питбайк имеет чаще всего 10-, 12-, 14- и 17-дюймовые колеса. Поскольку мотоцикл конструируют так, чтобы на нём мог ездить и взрослый человек, питбайк имеет соразмерную колёсную базу.

Благодаря своей конструктивной особенности расположения двигателя, мировым стандартам его производства (Honda Cub), питбайк является универсальным средством передвижения. В зависимости от типа колёс, питбайк может применяться как внедорожный и дорожный транспорт в равной степени.

Питбайки для начинающих могут иметь полуавтоматическую или автоматическую трансмиссию (как, например, Yamaha PW50).

Питбайки условно можно разделить на две категории: мотоциклы для начинающих и мотоциклы для гонок.

Модели для начинающих — Yamaha TT-R50E, Yamaha TT-R110E, Honda CRF110F, Honda CRF70F, Suzuki DR-Z70, Suzuki DR-Z110, Kawasaki KLX110.

Мотоциклы для гонок обычно собираются на заказ. Спортивные тенденции требуют различных улучшений характеристик для оригинальных японских мотоциклов. Среди предлагаемых мотоциклов, в качестве строительной базы спортивного снаряда, чаще всего выбирают Kawasaki KLX110 или Honda CRF110F.

Питбайки не регистрируются в органах ГИБДД, так как не сертифицированы для передвижения по дорогам общего пользования и не могут иметь ПТС и номерной знак. Для управления питбайком не требуется водительское удостоверение, так как он является спортивным инвентарем.

Дисциплины для питбайков 

Питбайки официально включены  в регламент соревнований по мотокроссу в Америке.

В России проводятся не только любительские соревнования по минимотокроссу и минимотарду с участием питбайков. 

Отдельно во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС)  минимотокросс пока не включен и официальной дисциплиной не является. Тем не менее уже несколько лет проводятся соревнования Кубка России по питбайкам в классе минимотард и минимотокросс. В 2015 году Чемпионом России по минимотарду стал петербуржец Макар Юрченко.

Примечания

Литература

Ссылки🇷🇺

Первое Питбайк сообщество в России и организатор соревнований Павел Войтов https://vk.com/voitov 
[./Http://vk.com/pitbikerussia http://vk.com/pitbikerussia] 
JMC (JazzMoto). Российская команда по минимотокроссу и минимотарду. 
 Правила соревнований по питбайку/минимотокроссу, технический регламент и требования к трассам 
 Макар Юрченко - Чемпион в Кубке России по питбайкам (минимотард) 2015 года
 Все о развитии и движении питбайка в Украине. https://web.archive.org/web/20140118031152/http://www.pitbike.in.ua/
 PlanetMinis.com - the Internet's Largest Minibike Forum  
 MiniMoto SX 
 Championnat de France de Pitbike  
 Mini Bike history in the United States 
 Pitbike et Dirtbike le guide
 AMA Racing Rulebook 2012 

Мотоспорт
Типы мотоциклов